

Geografia
 Briano – frazione del comune di Caserta
 Briano – frazione del comune di Gargnano, in provincia di Brescia
 Villa di Briano – comune italiano della provincia di Caserta in Campania

Persone
 Giorgio Briano – scrittore e giornalista italiano
 Italo Briano – editore, pubblicista e divulgatore scientifico italiano
 Mauro Briano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Renata Briano – politica e attivista italiana

Altro
 Omicidio di Renato Briano – Atti di terrorismo commesso in Italia

Pagine correlate 
 Briana (disambigua)